Портрет Александра I верхом на коне — название картин.
 Портрет Александра I верхом на коне (картина Доу) — картина английского художника Джорджа Доу из собрания Музеев Московского Кремля.
 Портрет Александра I верхом на коне (картина Крюгера) — картина немецкого художника Франца Крюгера из состава Военной галереи Зимнего дворца.